Фертман — фамилия.
 Фертман, Виктор Александрович — российский педагог, директор Государственной столичной гимназии (Москва).
 Фертман, Григорий Исаакович — российский химик.
 Фертман, Роман Иосифович (1912—1982) — советский актёр театра и кино.
 Фертман, Семен Ефимович — советский врач-психиатр.